Antonianum steht für
 Päpstliche Universität Antonianum
 Gymnasium Antonianum Vechta
 Gymnasium Antonianum Geseke
 Antonianum (Zeitschrift)